Glock 29  — самозарядный австрийский пистолет, разработанный компанией «Glock GmbH», конструктор Гастон Глок. Пистолет Glock 29, предназначен для скрытого ношения под одеждой. Малогабаритный самозарядный пистолет Glock 29 представляет модификацию базовой модели Glock 17 под патронами 10 mm Auto, являясь при этом компактной разновидностью модели Glock 20. Так же у Glock 29 имеется модификация Glock 29SF (Short Frame).

Модификация Glock 29SF (Short Frame) 
Модификация Глока 29, отличается узкой рукояткой, путём смещения задней части. Его разработали специально для удобного держания стрелками с небольшой кистью руки, так как используется патрон 10 mm Auto, увеличели рукоятку пистолета.

Достоинства и недостатки

Достоинства 
 Можно скрытно носить под одеждой.
 Используется мощный патрон 10 mm Auto.

Недостатки 
 Мощный патрон 10 mm Auto имеет и свои недостатки. Так как, Glock 29 имеет короткий ствол, использование мощного патрона приводит к тому, что пороховой заряд сгорает не полностью и пуля не успевает развить достаточную скорость и энергию, при выстреле так же образуется сильная вспышка и громкий звук.
 Сильная отдача.

Использование в массовой культуре

Компьютерные игры 
Марка Glock является очень пистолетом и часто встречается в играх, например в Counter-Strike, за террористов. Call of Duty, Escape from Tarkov, Resident Evil 7: Biohazard, и в других играх.

Заключение 
Glock-29 построен на базе модели пистолета Glock-17, и Glock-20. Это оружие не столь популярно, как другие Глоки, например, Glock-17.

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 1997 году в Австрии